Příjmení Heyward má více nositelů:

 DuBose Heyward (1885–1940), americký spisovatel
 Thomas Heyward Jr. (politik) (1746–1809), americký politik
 Nick Heyward (* 1961), anglický zpěvák, skladatel a kytarista

Externí odkazy